Порос:

Порос — острів в Греції. 
Порос — місто на острові Порос в Греції. 
Порос — місто на острові Кефалонія в Греції. 
Порос — річка в Томській області, притока Томі. 
Порос — річка в Кемеровській області, притока Пурли. 
Порос — річка в Новосибірській області, притока Обі. 
Порос — вигадана річка в легендаріумі Дж. Р. Р. Толкіна. 
Порос (Пор) — божество у давньогрецькій міфології.